metanoia (metanoja) – nawrócenie
 Metanoia – album muzyczny grupy Porcupine Tree, wydany w 1998 roku
 Metanoia – album muzyczny grupy Yōsei Teikoku, wydany w 2007 roku
 Metanoia – album muzyczny projektu IAMX, wydany w 2015 roku
 Metanoia – film polski z 2005
 Metanoia – polski zespół muzyczny